Мосієнко — українське прізвище. Відомі носії:
 Білл Мосієнко (; 1921—1994) — канадський хокеїст українського походження.
 Мосієнко Валерій (нар. 1952) — радянський хокеїст, захисник.
 Мосієнко Володимир Сергійович (1934—2017) — український медик і фармаколог-новатор, лікар-онколог. Доктор медичних наук (1973), професор (1989).
 Мосієнко Сергій Іванович (1921—1991) — український радянський військовий льотчик. Герой Радянського Союзу (1945).

Див. також 
 Моісеєнко
українські прізвища